Lontra se poate referi la:

Lontra - un gen de mamifere din familia Mustelide
Lontra - un oraș din unitatea federativă Minas Gerais, Brazilia